Die Saison der Namibia Premier League 2018/19 begann am 9. November 2018 und dauerte bis zum 26. Mai 2019. Titelverteidiger waren die African Stars, Meister wurde Black Africa.

Im Juli 2019 beschloss das FIFA-Normalisierungskomitee der Namibia Football Association, dass es nach dieser Saison keine Auf- und Absteiger geben soll.

Tabelle 
Young Africans wurden am 21. Januar 2019 vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Alle Ergebnisse gegen die Young African wurden gestrichen.

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19